US National Championships 1886 var den sjette udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, USA.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i udfordringsrunden besejrede Robert Beeckman med 4-6, 6-1, 6-3, 6-4. Det var den sjette af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Howard Taylor og Godfrey Brinley med 7-5, 5-7, 7-5, 6-4.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 37 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, der var en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Som noget nyt blev alle kampe spillet bedst af fem sæt.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden spillede den forsvarende mester, Richard Sears, om mesterskabet mod vinderen af all comers-turneringen, Robert Beeckman. Sejren gik til den forsvarende mester, som dermed vandt herresingletitlen for sjette år i træk.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 34 spillere om én plads i udfordringsrunden. Den ledige plads i udfordringsrunden gik til Robert Beeckman, som i finalen besejrede Howard Taylor med 2-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Herredouble 

I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Howard Taylor og Godfrey Brinley med 7-5, 5-7, 7-5, 6-4. Sears vandt dermed titlen for femte gang, mens det var fjerde gang at Dwight vandt turneringen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1886 
 Scoreshelf - US Open 1886 

Tennis i 1886
1886